La I liga 1989-1990 è stata la 56ª edizione del massimo campionato polacco di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del .

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti
MVP stagione regolare:  Jarosław Jechorek,

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 1989
Pallacanestro nel 1990
1989-1990